Thiaroye peut désigner
 Une ville du Sénégal : Thiaroye.
 La nappe  phréatique située à proximité
 Un film de Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow :  Camp de Thiaroye.
 Un événement de la fin de la Seconde Guerre mondiale : le massacre de Thiaroye.